The Valley of Lost Hope – film del 1915 diretto da Romaine Fielding
The Valley of Lost Hope – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Vitagraph Company of America